Osoby o tym nazwisku:
 Dilana Popowa – bułgarska aktorka i fotomodelka
 Lubow Popowa – rosyjska malarka i projektantka
 Sofka Popowa – bułgarska lekkoatletka
 Walentyna Popowa – radziecka lekkoatletka